Петър (Петруш) Анастасов (Тасев) Паскалев Шапкарев е български възрожденски книжар, просветен деец и юрист.

Биография 
Роден е в град Охрид през 1843 г. По-малък брат е на видния просветен деец Кузман Шапкарев, който оказва силно въздействие върху неговото възпитание и развитие. И той, както брат си Кузман, през 1856 година възприема старото фамилно име Шапкареви вместо Пасхалеви, както наричали потомците на дядо им Пасхал Шапкарев.

Учи при Константин Узунов в родния си град (1854). Занимава се с търговия, ходи в Орлов, Русия. Занимава се с книжарство в Солун, разпространява учебниците и сборниците на брат си чрез книжарницата „Братя П. А. К. Шапкареви“. През 1872 г. замества брат си Кузман като учител в Кукуш и остава там две години. Преди 1878 г. е учител в Самоков, а после и училищен инспектор на учебното окръжие. Подпомага брат си и за устройване на работа, и с грижи за влошеното му здраве: през 1892 – 1893 година го прибира от Охрид при себе си, води го на лечение в София, придружава го и във Виена. Помага му и в събирателската работа, и за издаване на капиталния му труд.

Петър Шапкарев има пет деца: Елена, Катерина, Милка, Порфира и Стилиян, или Щилян, както по-често го наричали. Синът му емигрира в Париж през 1922 година и работи като художник-декоратор в Гранд опера.

Умира на 25 юни 1898 г.

Родословие

Бележки 

Петър
Български просветни дейци от Македония
Български възрожденци
Български книжари
Български юристи от Македония
Родени в Охрид